Вайсенберг — фамилия. Известные носители:
 Вайсенберг, Александр Овсеевич — советский физик-экспериментатор.
 Вайсенберг, Алексис — французский пианист, родом из Болгарии
 Вайсенберг, Карл (1893—1976) — австрийский физик-реолог.
 Вайсенберг, Лев Маркович (1900—1973) — советский прозаик, переводчик, сценарист.
 Вайсенберг, Самуил Абрамович (1867—1928) — русский и советский антрополог, врач.